Ava de Cerdanya (? - 962), comtessa de Besalú i de Cerdanya
 Ava o Innwa, ciutat de Myanmar
 Regne d'Ava (1364 - 1841)
 Ava o Avaj, ciutat d'Iran
 Ava de Sava, vila de Pèrsia
 Ava (abadessa), abadessa de Sant Nicolau de Camprodon (1350 - 1354)
 Ava (Missouri), ciutat del comtat de Douglas, Missouri, Estats Units d'Amèrica
 Ava (pel·lícula de 2017), pel·lícula dirigida per Léa Mysius
 Ava (pel·lícula de 2020), pel·lícula dirigida per Tate Taylor